Strong (fuerte, en idioma inglés) puede referirse a:

Personas 
Danny Strong (1974-), actor estadounidense de cine y televisión;
Mark Strong (1963-), actor británico;
Tara Strong (1973-), actriz de voz canadiense;

Otras 
Strong, una revista española editada entre 1969 y 1971; 
Strong, una canción de Robbie Williams publicada en 1999; o
Strong, una canción de One Direction publicada en 2013.